Amica peut faire référence à :
 Amica, un opéra de Pietro Mascagni créé en 1905 ;
 Amica, un fabricant d'électroménagers polonais ;
 Amica, une marque du fabricant d'électroménagers Amica ;
 Amica Wronki, un ancien club de football polonais.